D'Urville kan syfta på följande:

 Jules Dumont d’Urville, fransk upptäcktsresande

 D'Urville-ön, ö i Antarktis
 D'Urville Monument, klippformation i Antarktis
 Dumont d’Urvillehavet, randhav utanför Östantarktis
 Mount D'Urville, berg i Antarktis